Franz Volkmar Fritzsche (1806-1887) – filologo classico tedesco
Hans Fritzsche (1900-1953) – funzionario tedesco, importante esponente del regime nazionalsocialista
Harald Fritzsche (1937-2008) – calciatore tedesco orientale dal 1990 tedesco
Rolf Fritzsche (1933) – ex calciatore tedesco orientale dal 1990 tedesco
Walter Fritzsche (1895-1956) – calciatore tedesco